Desni ist der Familienname folgender Personen:

 Tamara Desni (1913–2008), deutsche Schauspielerin
 Xenia Desni (1897–1962), deutsche Schauspielerin

siehe auch:
Desny